Вильчик:
 Вильчик, Агата (род. 1984) — украинский музыкант, певица.
 Вильчик, Виталий Андреевич (род. 1946) — российский промышленник.

См. также 
 Вильчек